Barton kan som auktorsförkortning betyda:

 Benjamin Smith Barton
 William Charles Barton
 William Paul Crillon Barton

Robotskapade auktorsförkortningar